Еркебулан Нургалиев Сабырович (; ) — казахстанский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Елимай».

Биография 
Футбольную карьеру начал в 2009 году в составе клуба «Спартак» (Семей). В 2013 году вышел с ним в Премьер-лигу. Но в сезоне 2014 года команда заняла последнее 12-е место и вернулась в Первую лигу.

В 2015 году Нургалиев сыграл 8 матчей за павлодарский «Иртыш», занявший 6 место в Премьер-лиге.

В 2016 году перешел в «Алтай». С ним занял второе место в Первой лиге и в победном переходном матче с «Таразом» забил гол (3-0). Но клуб из-за организационных и финансовых нарушений лишили лицензии и исключили из Высшей лиги, потом и из Первой лиги, а затем вообще расформировали.

И в феврале 2017 года Еркебулан подписал годичный контракт с кокшетауским клубом «Окжетпес». Но команду лихорадило, в мае ушёл главный тренер Владимир Муханов, пришёл Виктор Пасулько, но в итоге клуб вылетел в Первую лигу.

Нургалиев сыграл всего один матч и в июле ушёл в аренду на полгода в Болгарию к тренеру Илиану Илиеву, который заприметил его ещё в «Алтае». Он перешёл в болгарский клуб Высшей лиги «Верея» (Стара Загора), став первым казахстанцем в чемпионате Болгарии. Там отметился в 8 матчах 3 голевыми передачами, а в Кубке Болгарии сыграл 1 матч и забил гол со штрафного софийскому «Локомотиву». Но в октябре на тренировке на запасном поле с плохим газоном получил травму (сломал пятую плюсневую кость на ноге) и закончил выступления в этом сезоне.

По окончании контракта вернулся в Казахстан и в январе 2018 года присоединился к уральскому клубу «Акжайык».

Достижения 
 «Спартак» Семей
 Серебряный призёр Первой лиги Казахстана: 2013
 «Алтай»
 Победитель Первой лиги Казахстана: 2016

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Спартак» Семей
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Алтай» (2016)
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Верея»
Игроки ФК «Акжайык»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Актобе»